Mužská dvouhra Istanbul Open 2018 probíhala v první polovině května 2018. Do singlové soutěže istanbulského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl čtvyrtý tenista světa Marin Čilić, kterého ve druhém kole vyřadil Malek Džazírí.

Vítězem se stal 25letý nenasazený Japonec Taró Daniel, jenž ve finále zdolal 34letého tuniského hráče Maleka Džazírího po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–4. Na okruhu ATP Tour si Daniel poprvé zahrál semifinále a následně získal i debutový titul. Rovněž Džazírí se premiérově probojoval do finálového střetnutí.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Istanbul Open
ATP World Tour 2018
Tenis v Turecku v roce 2018